Під поняттям Пе́рська імпе́рія зазвичай мають на увазі Імперію Ахеменідів (550—330 до н. е.). Серед інших значень — різні держави, створені персами:
 Парфянське царство або Імперія Аршакідів (250 до н. е. — 227 н. е.);
 Держава Сасанідів або Імперія Сасанідів (226—651 н. е.);
 До ісламської революції 1979 Іран офіційно іменувався імперією.

Колишні імперії Азії
Історичні держави Ірану